Il detentore del titolo Roger Federer è stato eliminato nei quarti di finale da Tomáš Berdych.

Rafael Nadal ha battuto in finale Tomáš Berdych 6-3, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

  Roger Federer (quarti di finale)
  Rafael Nadal (campione)
  Novak Đoković (semifinale)
  Andy Murray (semifinale)
  Andy Roddick (quarto turno)
  Robin Söderling (quarti di finale)
  Nikolaj Davydenko (secondo turno)
  Fernando Verdasco (primo turno)
  David Ferrer (quarto turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale)
  Marin Čilić (primo turno)
  Tomáš Berdych (finale)
  Michail Južnyj (secondo turno)
  Juan Carlos Ferrero (primo turno)
  Lleyton Hewitt (quarto turno)
  Jürgen Melzer (quarto turno)

 Ivan Ljubičić (primo turno) 
 Sam Querrey (quarto turno) 
 Nicolás Almagro (primo turno) 
 Stanislas Wawrinka (primo turno) 
 Gaël Monfils (terzo turno) 
 Feliciano López (terzo turno) 
 John Isner (secondo turno) 
 Marcos Baghdatis (primo turno) 
 Thomaz Bellucci (terzo turno) 
 Gilles Simon (terzo turno) 
 Ernests Gulbis (Non ha partecipato a causa di uno strappo muscolare alla coscia) 
 Albert Montañés (terzo turno) 
 Philipp Kohlschreiber (terzo turno) 
 Tommy Robredo (primo turno) 
 Victor Hănescu (terzo turno) 
 Julien Benneteau (quarto turno) 
 Philipp Petzschner (terzo turno)

Giocatori che hanno ricevuto una wildcard 
  Jamie Baker (primo turno)
  Tejmuraz Gabašvili (secondo turno)
  Nicolas Kiefer (primo turno)
  Andrej Kuznecov (primo turno)
  Kei Nishikori (primo turno)

Qualificati 

  Guillermo Alcaide (primo turno)
  Carsten Ball (primo turno)
  Ričardas Berankis (secondo turno)
  Ilija Bozoljac (secondo turno)
  Taylor Dent (secondo turno)
  Rik De Voest (primo turno)
  Ivan Dodig (secondo turno)
  Brendan Evans (secondo turno)

  Martin Fischer (primo turno) 
  Jesse Huta Galung (primo turno) 
  Marsel İlhan (secondo turno) 
  Tobias Kamke (terzo turno) 
  Robert Kendrick (primo turno) 
  Nicolas Mahut (primo turno) 
  Bernard Tomić (primo turno) 
  Jesse Witten (primo turno)

Lucky Losers 

  Ramón Delgado (primo turno)
  Stefan Koubek (primo turno)
  Jesse Levine (primo turno)
  Julian Reister (secondo turno)

  Gō Soeda (primo turno) 
  Ryan Sweeting (primo turno) 
  Santiago Ventura (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Record

Il 22 giugno 2010, sul campo 18, era in programma la partita tra il francese Nicolas Mahut e lo statunitense John Isner: la gara è stata sospesa per oscurità al termine del quarto set sul risultato di 4-6 6-3 7-6 6-7. Il giorno seguente, alle 15:30 locali, si è iniziato a giocare il quinto set che è stato sospeso per oscurità sul punteggio di 59-59. Il set è ripreso il 24 giugno verso le 15:30 locali il ed è terminato con la vittoria del tennista statunitense per 70 a 68. Questo incontro stabilisce molti nuovi primati nel tennis: quello di durata di un incontro (11 ore e 5 minuti), quello di durata di un set (8 ore ed 11 minuti), quello di aces totali (215), quello di aces per singolo atleta (112 per Isner) e quello di games giocati.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2010
ATP World Tour 2010